Игор Савич:
* Савич, Игор (род. 1997) — сербский футболист.
 Савич, Игор (род. 2000) — боснийский футболист.